Notthoff ist der Familienname folgender Personen:

Pascal Notthoff (* 1963), deutscher Fußballspieler
Patrick Notthoff (* 1966), deutscher Fußballspieler